Савичевский — фамилия.

Известные носители:
 Савичевский, Станислав
 Савичевский, Вацлав